Elgiva de Iorque — consorte de Etelredo, o Despreparado
 Elgiva de Northampton — consorte do rei Canuto, o Grande

Desambiguações de antropônimos